Elisiane Santa Helena Benitez (Porto Alegre, 29 de outubro de 1979) é uma modelo e repórter brasileira mais conhecida como Lizi Benites ou Piu-Piu devido sua passagem no programa Pânico na TV.

Carreira

Inicio de Vida 
Benitez começou seus trabalhos como modelo aos 13 anos de idade e na vida adulta iniciou a faculdade de Ciências Contábeis, mas deixou o curso para voltar a carreira de modelo, mudando-se para São Paulo em 2006.

Pânico na TV e Fama 
Em 2007, Lisi integrou o elenco do Pânico na TV como Panicat, onde ficou por três anos até 2010. No mesmo ano, Lize  Benitez se juntou ao elenco do reality show A Fazenda 3, da Rede Record, conquistando o 3º lugar na disputa, ganhando um KIA Picanto como prêmio. Logo após o reality, Lisi integrou o elenco de repórteres do programa Tudo é Possível, que teve seu fim em 2012.

Benitez já posou nua duas vezes para a Revista Sexy, sendo uma delas em grupo com outras Panicats. Ela já modelou para o clipe "Bêbado & Louco" da dupla sertaneja Lincon & Luan em 2010.

Vida Pessoal 
Em Fevereiro de 2010, Benites iniciou um romance com o cantor Junior Lima, mas terminaram cinco meses mais tarde em Julho. E em 8 de Agosto de 2015 casou-se com seu personal trainer Wanderson Cardoso. Em 23 de dezembro de 2016, nasceu sua filha, que recebeu o nome de Liz.. Em 29 de março de 2019, ela deu a luz ao seu segundo filho chamado Levi.

Benitez é dona exclusiva de uma loja de roupas na qual compartilhava uma sociedade desde 2014 com Dani Bolina antes de comprar sua parte em 2015 por "falta de interesse" de Bolina.

Trabalhos na televisão 

Nascidos em 1979
Naturais de Porto Alegre
Modelos do Rio Grande do Sul
Panicats
Assistentes de palco
Modelos femininos do Brasil
Modelos eróticas
Participantes de A Fazenda
Finalistas de A Fazenda
Participantes de reality shows do Brasil
Jornalistas do Rio Grande do Sul
Modelos de capa da Sexy